Valore in economia
Valore aggiunto 
Valore azionario
Valore monetario
Valore nominale
Valore morale o ideale in filosofia
Valore in fisica
Valore efficace
Valore energetico
Valore legale in giurisprudenza
Valore in matematica
Valore assoluto
Valore attuale (matematica finanziaria)
Valore attuale netto (matematica finanziaria)
Valore nelle scienze sociali
Valore in statistica
Valore atteso
Valore in informatica
Valore in musica

Pagine correlate 
Valori (disambigua)

Altri progetti